El acrónimo NTU puede referirse a las siguientes acepciones:
 NTU (o Nephelometric Turbidity Unit), unidad de medición para la turbidez.
 Natsionalna Telekompaniya Ukrainy, ente de radiodifusión ucraniano.